

Accezioni comuni
Fornace – costruzione specifica per cuocere i materiali da costruzione

Geografia

Italia
Fornace – frazione di Guardia Sanframondi in provincia di Benevento
Fornace – comune della provincia di Trento
Fornace – frazione di Londa nella città metropolitana di Firenze
Fornace – frazione di Montespertoli nella città metropolitana di Firenze
Fornace Zarattini – frazione di Ravenna

Altro
Fornace – costellazione meridionale
Fornace – divinità dell'antica Roma
Fornace solare – impianto solare per concentrare in un unico punto l'energia termica dei raggi solari